Il titolo Shining (The Shining) può riferirsi a:

Cinema 
 Shining (1980) – film di Stanley Kubrick con Jack Nicholson, basato sull'omonimo romanzo

Letteratura 
 Shining – romanzo di Stephen King del 1977

Musica 
 Shining – album del gruppo musicale norvegese
 Shining – gruppo musicale svedese
 Shining – gruppo musicale norvegese
 Shining – singolo di DJ Khaled

Televisione 
 Shining (1997) – miniserie televisiva di Mick Garris, basata su una sceneggiatura tratta da Stephen King stesso dal suo romanzo

Videogiochi 
 Shining – una serie di videogiochi della SEGA